Őrtorony, erődítmény
Őrtorony, a Wicca és számos új-pogány mozgalom spirituális védője
Az Őrtorony hirdeti Jehova Királyságát, a Jehova Tanúi havonta kétszer megjelenő folyóirata